Sainsbury’s Indoor Grand Prix 2014 – halowy mityng lekkoatletyczny rozegrany 15 lutego 2014 w brytyjskim Birmingham.

Zawody były szóstą i ostatnią odsłoną prestiżowego cyklu IAAF Indoor Permit Meetings w sezonie 2014.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii